Арсенальная башня:
 Средняя Арсенальная башня — прямоугольная башня Московского Кремля.
 Угловая Арсенальная башня — круглая башня Московского Кремля.
 Арсенальная (Волжская) башня — одна из сохранившихся башен Земляного города (Ярославль).